este un viitor  regizat de  după un scenariu de . Este produs în  de studiourile  și va avea premiera la , fiind distribuit de  Coloana sonoră este compusă de .

Distribuție
Rolurile principale au fost interpretate de actorii:
.

Note

Legături externe
 
  

Filme din 2020
Filme regizate de 
Filme în 
Filme 
Filme